Острого́жский о́круг — административно-территориальная единица, входившая в состав Центрально-Чернозёмной области РСФСР в 1928—1930 гг. Административным центром округа был город Острогожск.

История 
14 мая 1928 года ВЦИК и СНК РСФСР приняли постановление об образовании на территории бывших Воронежской, Курской, Орловской и Тамбовской губерний Центрально-Чернозёмной области (ЦЧО) с центром в городе Воронеже.

16 июля 1928 года был определён состав округов ЦЧО, а 30 июля 1928 года — сеть районов. Всего было создано 11 округов и 178 районов. В числе прочих, в составе Центрально-Чернозёмной области был образован Острогожский округ. Округ первоначально состоял из 16 районов.

18 сентября 1929 года был образован Старооскольский округ, в состав которого были переданы 3 района Острогожского округа.

В 1930 году существование округов было признано нецелесообразным и 23 июля 1930 года по постановлению ЦИК и СНК СССР окружное деление было упразднено. Острогожский округ был ликвидирован, входившие в него районы стали подчиняться непосредственно областному центру ЦЧО.

Территория, занимаемая Острогожским округом, входит в состав современных Белгородской и Воронежской областей.

Состав округа (районы) 
 Алексеевский район
 Будённовский район
 Валуйский район
 Вейделевский район
 Великомихайловский район (был передан в состав Старооскольского округа в 1929 году)
 Волоконовский район
 Давыдовский район
 Каменский район
 Коротоякский район
 Лискинский район
 Никитовский район
 Новооскольский район (был передан в состав Старооскольского округа в 1929 году)
 Острогожский район
 Репьёвский район
 Чернянский район (был передан в состав Старооскольского округа в 1929 году)
 Уразовский район

Ссылки 
 Справка об изменении административно-территориального деления Воронежской области на сайте Архивной службы Воронежской области
 Сведения по истории Белгородской области и Белгородского района на сайте Управления образования администрации Белгородского района
 История Белгородской области на официальном сайте Губернатора и Правительства Белгородской области
 Сведения по истории Курской области на официальном сайте администрации Курской области

Острогожск